Bickersteth är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Edward Henry Bickersteth (1825–1906), engelsk biskop, skald och psalmförfattare
 Henry Bickersteth, 1:e baron Langdale (1783–1851), engelsk jurist, överhusledamot
 John Bickersteth (1921–2018), engelsk anglikansk biskop, biskop av Bath och Wells 
 

Engelska efternamn